El apellido, de origen senegalés, Diop puede referirse a:

Deportistas
Aïda Diop (27 de abril de 1970), atleta senegalesa.
Binta Zahra Diop (30 de junio de 1990), nadadora senegalesa.
DeSagana Diop (30 de enero de 1982), exjugador senegalés de baloncesto.
Ilimane Diop (4 de abril de 1995), jugador hispano-senegalés de baloncesto. 
Keita Bates-Diop (23 de enero de 1996), jugador estadounidense de baloncesto.
Khassimirou Diop (28 de diciembre de 1986), futbolista senegalés.
Mamadou Diop (26 de marzo de 1955), exjugador senegalés de baloncesto.
Matar Diop (4 de abril de 1985), futbolista senegalés.
Mustapha Papa Diop (1 de mayo de 1987), futbolista senegalés.
Papa Bouba Diop (28 de enero de 1978), exfutbolista senegalés.
Pape Seydou Diop (12 de enero de 1979), exfutbolista senegalés.
Papakouly "Pape" Diop (19 de marzo de 1986), futbolista senegalés.
Pape Malick Diop (29 de diciembre de 1974), exfutbolista senegalés.

Otros personajes ilustres
Alice Diop (1979), directora de cine senegalesa.
Aminata Diop (1968), mujer maliense que en 1989 huyó a Francia para evitar una mutilación genital femenina (FMG).
Birago Diop (1906-1989), escritor senegalés.
Boubacar Boris Diop (1946), escritor senegalés.
Cheikh Anta Diop (1923-1986), historiador, antropólogo y político panafricanista senegalés.
Djibril Diop Mambéty (1945–1998), director de cine senegalés.
Khoudia Diop -"Melanin Goddess"- (31 de diciembre de 1996), una modelo senegalesa.
Lat Dior Ngoné Latyr Diop (1842–1886), senegalés rey de Cayor.
Mamadou Diop (6 de febrero de 1954), músico sengalés.
Pape Diop (1954) político senegalés líder del Partido Democrático Senegalés (PDS).
Wasis Diop (1950), músico sengalés.